La Domus romana i sitges medievals de Sant Honorat és un jaciment arqueològic ubicat al número 3 del carrer de Sant Honorat de Barcelona. Es troba al barri gòtic, a pocs metres de la plaça de Sant Jaume, al subsòl de l'edifici del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Actualment, està museitzat i és una de les seus del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), a la qual s'accedeix pel carrer de la Fruita, número 2.

El solar va ser excavat entre els anys 2000 i 2003, durant el projecte de remodelació de la Casa Moxó i Casa Morell. Les estratigrafies més importants són els vestigis d'una Domus romana del segle IV i unes grans sitges medievals del , corresponents a una casa palau de l'alfòndec del Call Major de la ciutat.

Referències 

Cultura del districte de Ciutat Vella
Edificis de Barcelona desapareguts
Museu d'Història de Barcelona
Jaciments arqueològics del Barcelonès